

Biografie 
Emil Lask – filosofo tedesco.
Louis Jacobsohn-Lask – neurologo tedesco.

Geografia 
Łask – comune polacco.
Distretto di Łask – distretto polacco.
Voivodato di Łódź – voivodato polacco.

Sport 
Linzer Athletik-Sport-Klub, noto semplicemente come LASK – società calcistica austriaca.